Ел Алхуате има више значења:

 Ел Алхуате (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Алхуате (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алхуате (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алхуате (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Алхуате (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику